In het seizoen 2022/2023 komt Bayern München uit in de Duitse Bundesliga. In dit seizoen zal Bayern München ook weer uitkomen in de DFB-Pokal. Bayern München zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League. Door het winnen van de Bundesliga afgelopen seizoen, zal Bayern München ook deelnemen aan de DFL-Supercup.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Bundesliga

DFB-Pokal

DFL-Supercup

UEFA Champions League

Statistieken

Tussenstand in Duitse Bundesliga

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

FC Bayern München naar seizoen
Duitse voetbalclub 2022/23